cop of 
 Conference of the Parties, het besluitvormende orgaan binnen een internationale conventie zoals het VN-klimaatverdrag (UNFCCC) of het Biodiversiteitsverdrag  
 Coefficient of Performance (COP), zie het betreffende kopje bij Warmtepomp
 Competentie Ontwikkel Plaatsen, Nederlandse politiebureaus met opleidingsplaatsen
 Canada Olympic Park (COP), een wintersportaccommodatie in Canada
 Colombiaanse peso, Colombiaanse munt, met ISO-valutacode COP
 Cop, een informele Engelse aanduiding voor een politieagent; 'diender' of 'juut'

Zie ook
 Kop (doorverwijspagina)
 Beverly Hills Cop, een Amerikaanse actie/komediefilm uit 1984
 Cop Land, een Amerikaanse film uit 1997 van regisseur James Mangold
 Good Cop/Bad Cop, een verhoormethode